Le terme de duel peut se référer à :
 Duel, combat par les armes opposant deux adversaires.
 Duel, sous-catégorie grammaticale du nombre.

Titres

Œuvres de fiction

Littérature 
 Duel, nouvelle de Richard Matheson (1971) ;
 Duel, roman de Jean-Pierre Bastid et Michel Martens (2010).
 Le Duel, (Poedinok) roman d'Alexandre Kouprine (1905)

Cinéma 
 Duel, téléfilm de Steven Spielberg exploité en salles en Europe (1971) ;
 Duel, film de guerre dramatique iranien, écrit et réalisé par Ahmad Reza Darvish (2004) ;
 The Duel, film policier américain, réalisé par Kieran Darcy-Smith (2016).

Télévision 
 Duel, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Duels, émission de télévision diffusée sur France 5 ;
 , jeu télévisé américain sorti en 2007 ;
 , jeu télévisé britannique sorti en 2008 ;
 , série télévisée coréenne sortie en 2017.

Divers 
 Duel, jeu vidéo de 1989.

Musique 
 Duel, premier album de Quentin Mosimann ;
 , groupe musical britannique de rock indépendant.

Arts 
 Duel, un tableau peint par Ilia Répine en 1896. Il est conservé à la galerie Tretiakov à Moscou.

Personnes 
 Pete Duel (1940-1971), acteur américain.

Voir aussi 
  ;
  ;
 Duel Boeing Airbus.

Homonymie de titre